Астиоха — имя персонажей древнегреческой мифологии. Может означать:

  — дочь .
 Астиоха (дочь Лаомедонта) — дочь Лаомедонта и Стримо, жена Телефа, мать Еврипила.
  — дочь .
  — дочь Филанта, мать Тлеполема.
 Астиоха — дочь Амфиона и Ниобы,
 Астиоха (дочь Симоента) — дочь Симоента.